Bundestagswahlkreis 79 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Steglitz – Zehlendorf (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Spandau – Charlottenburg Nord (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Krefeld (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Mönchengladbach (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Düsseldorf II (1949 bis 1961)